

Кернс — місто в штаті Квінсленд
 Кернс (аеропорт) — аеропорт однойменного міста

Кернс (Юта) — переписна місцевість, США, штат Юта

Кернс — громада в кантоні Обвальден